Rhynchokarlingia är ett släkte av plattmaskar. Rhynchokarlingia ingår i familjen Rhynchokarlingiidae, och lever in Baikalsjön. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Rhynchokarlingia